Troussel  peut désigner:
 Nicolas Troussel, navigateur français (1974-)
 Stéphane Troussel, personnalité politique française (1970-)